
Улица Ре́знас () — улица в городе Риге, в Латгальском предместье, в историческом районе Московский форштадт (небольшой отрезок в дальней части улицы, за железнодорожной линией, относится к Дарзциемсу). Начинается от перекрёстка с улицей Маскавас и пролегает в северо-восточном направлении до стыка улиц Вестиенас и Пилдас.

По официальным данным, длина улицы составляет  (в эту цифру не включён участок улицы на территории Дарзциемса). На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие, разрешено двустороннее движение. При пересечении с железнодорожной линией Рига—Крустпилс был устроен переезд (ныне закрыт, прямого автомобильного сообщения нет); рядом сооружён пешеходный мост. Общественный транспорт по улице не курсирует, однако на улице Ломоносова есть остановка «Rēznas iela».

История 
Улица Резнас впервые упоминается в списке улиц города за 1880-1883 год, первоначально как Рязанская улица (, ). Современное наименование — по названию одной из волостей[lv] Резекненского уезда — было присвоено в 1923 году и более не изменялось.

Прилегающие улицы 
Улица Резнас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Московского форштадта
Улицы Дарзциемса